Юго-Западный фронт:

 Юго-Западный фронт (Первая мировая война) — оперативно-стратегическое объединение Русской императорской армии во время Первой мировой войны.
 Юго-Западный фронт (Гражданская война) — оперативно-стратегическое объединение в Рабоче-крестьянской Красной армии во время Гражданской войны.
 Юго-Западный фронт (Великая Отечественная война) — оперативно-стратегическое объединение в Рабоче-крестьянской Красной армии во время Великой Отечественной войны.
 Юго-Западный фронт ПВО — оперативно-стратегическое объединение войск ПВО в Рабоче-крестьянской Красной армии во время Великой Отечественной войны.